Toto puede hacer referencia a:

 Toto, banda de rock estadounidense.
 Toto (álbum), álbum debut de la banda homónima.
 TOTO, empresa japonesa fabricadora de inodoros.
 Toto (gorila) (1931 - 1968), gorila famosa por ser uno de los primeros casos conocidos en que un animal cuidaba de un ser de otra especie.
 Toto (Nigeria), localidad del estado de Nasarawa, Nigeria.
Asimismo, es el nombre o seudónimo de las siguientes personalidades:
 Alberto Terry (1929-2006), futbolista peruano.
 Ariosto Vega, actor colombiano.
 Catharina Koopman (1908-1991), modelo y espía indonesa-neerlandesa.
 Eduardo Berizzo, exfutbolista y entrenador argentino, nacido en 1969.
 Eduardo Salvio, futbolista argentino, nacido en 1990.
 El-Sayed El-Attiyah (1926-2008), futbolista egipcio.
 Guillermo Castiñeiras, actor argentino, nacido en 1973.
 Salvatore Cutugno, cantante y compositor italiano, nacido en 1943.
 Torger Christian Wolff, expiloto de automovilismo de velocidad y director ejecutivo austriaco.
 Toto Rodríguez (1919-2004), bandoneonista y compositor argentino.
 Toto Tamuz, futbolista israelí nacido en Nigeria, en 1988.
Además, puede hacer referencia a:
 Copa Toto, competencia anual de fútbol disputada en Israel.

 Coliseo Toto Hernández, coliseo de baloncesto ubicado en Cúcuta, Colombia.
Toto Paniagua, sketch humorístico de los años 1970 y 1980 conocido en la televisión uruguaya y argentina.